Älvkarleby (gemeente), een Zweedse gemeente in Uppland
Älvkarleby (plaats), een plaats in de Zweedse gemeente Älvkarleby